Bebryce är ett släkte av koralldjur. Bebryce ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Bebryce